Зо́лтан Пе́тер (; род. 23 марта 1958, , Венгерская Народная Республика) — венгерский футболист, защитник. Участник чемпионата мира 1986 года.

Карьера

Клубная 
Первым клубом Золтана Петера стал «Залаэгерсег», в который он попал в 1971 году. В 1977 году он дебютировал в основном составе клуба, который тогда выступал в высшем дивизионе чемпионата Венгрии. За 10 лет в клубе провёл в чемпионате 276 матчей в которых забил 37 голов. В 1987 году перебрался в Австрию в клуб «Фёрст» из Вены. Отыграв в Австрии 2 сезона вернулся в «Залаэгерсег», который уже вылетел во второй дивизион. Заканчивал карьеру в любительских клубах Австрии.

В сборной 
До дебюта в основной сборной Венгрии Золтан Петер выступал за молодёжную сборную Венгрии (до 20 лет), в составе которой, в 1977 году принимал участие в первом чемпионате мира среди молодёжных команд.

В главной сборной Венгрии Золтан Петер дебютировал 26 октября 1979 года в товарищеском матче со сборной США, завершившимся поражением сборной Венгрии со счётом 0:2. В 1986 году Золтан Петер принял участие в чемпионате мира, он сыграл лишь в одном матче со сборной СССР, который венгры проиграли со счётом 0:6. Своё последнее выступление за сборную Золтан Петер провёл в отборочном матче чемпионата Европы 1988 года со сборной Греции, тот матч завершился победой сборной Венгрии со счётом 3:0. Всего же за сборную Золтан Петер сыграл 26 официальных матчей, в которых забил 3 гола. Также Золтан Петер провёл за сборную Венгрии 2 неофициальных матча.

Статистика в сборной 

Итого: 26 матчей / 3 гола; 14 побед, 2 ничьих, 10 поражений.

Итого: 2 матча / 1 гол; 2 победы.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Залаэгерсег»
Игроки ФК «Фёрст»